«Rock Creek» puede referirse a:

en Estados Unidos

Divisiones administrativas

Municipios 
Arkansas
 Municipio de Rock Creek
Carolina del Norte
 Municipio de Rock Creek (condado de Guilford)
 Municipio de Rock Creek (condado de Wilkes)
Dakota del Sur
 Municipio de Rock Creek (condado de Miner)
Indiana
 Municipio de Rock Creek (condado de Bartholomew)
 Municipio de Rock Creek (condado de Carroll)
 Municipio de Rock Creek (condado de Huntington)
Kansas
 Municipio de Rock Creek (condado de Butler)
 Municipio de Rock Creek (condado de Coffey)
 Municipio de Rock Creek (condado de Cowley)
Illinois
 Municipio de Rock Creek (condado de Hancock)
 Municipio de Rock Creek (condado de Carroll)
Iowa
 Municipio de Rock Creek (condado de Jasper)
Kansas
 Municipio de Rock Creek (condado de Jefferson)
 Municipio de Rock Creek (condado de Nemaha)
 Municipio de Rock Creek (condado de Pottawatomie)
 Municipio de Rock Creek (condado de Wabaunsee)
Nebraska
 Municipio de Rock Creek (condado de Saunders)

Ciudades y localidades 
 Rock Creek (Alabama)
 Rock Creek (Illinois)
 Rock Creek (Indiana)
 Rock Creek (Iowa)
 Rock Creek (Kansas)
 Rock Creek (Minnesota)
 Rock Creek (Nebraska)
 Rock Creek (Ohio)
 Rock Creek (Wisconsin)

Distritos electorales 
 Distrito electoral de Rock Creek (condado de Jefferson, Nebraska)
 Distrito electoral de Rock Creek (condado de Lancaster, Nebraska)
 Distrito electoral de Rock Creek (condado de Otoe, Nebraska)
 Distrito electoral de Rock Creek n.º 12

Miscelánea 
 Rock Creek Park (Colorado)
 Parque de Rock Creek en Washington D.C.